Morrió (castellanisme) o boç o morral, accessori que es posa al musell d'un animal per a impedir-lo de mossegar
 Morrió (casc), casc militar elevat, amb cresta i ala perimetral d'extrems en punta 
 Morrió (indumentària), lligadura cilíndrica alta i sense ala 
 Morrió o morralló, peça convexa en forma d'engraellat que es col·loca a l'eixida de les canonades (desembocadura, (eixauc o embornal) o en un aparell d'aspiració, i fa de filtre per a evitar embussaments